Austria:
 Sandl – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 Sandl – góra

Osoby:
 Marcus Sandl – niemiecki historyk